Алексей Федорович Коростин (1903 — 1957, Москва) — российский искусствовед, историк русской графики, коллекционер.

Крупнейший специалист первой половины XX в. в области русского эстампа. Автор и редактор ряда изданий по искусству печатной графики. В 1944 году в качестве консультанта начал работать в ГМИИ им. А. С. Пушкина, с 1947 по 1950 год — на должности старшего научного сотрудника Отдела графики. В 1948 году организовал передачу наследия П. Д. Эттингера в ГМИИ. С 1950 года до конца жизни работал в Научно-исследовательском институте теории и истории искусства АХ СССР. Организатор значительной для своего времени выставки «Русская графика XVIII — начала XX веков», прошедшей в ГМИИ в 1949 году.

Публикации (выборочно)

Ссылки 
 А. Ф. Коростин в РГАЛИ
 Коростин Алексей Федорович

Искусствоведы России
Искусствоведы СССР
Сотрудники Института теории и истории изобразительных искусств
Сотрудники Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина